

Geografia 
 Vassy, comune francese del dipartimento di Calvados
 Vassy-sous-Pisy, già Vassy, comune francese del dipartimento di Yonne

Musica
 Vassy, cantante australiana